Coxilha (relevo) - tipo de relevo

Localidades

Coxilha (Rio Grande do Sul)
Coxilha Rica - região da serra catarinense

Desambiguação